В мегаполисе Рангун с окрестностями проживает 11 процентов населения страны 6.080.235 на 1 января 2006.

Города по округам и штатам

Рангун

Мандалай

Пегу

Иравади

Магуэй

Сагайн

Тенассерим

Аракан

Карен

Кайя

Качин

Мон

Чин

Шан

Города по населению более 50000 
В таблице собраны города с населением более 50.000 жителей по переписи 31 марта 1983, население также рассчитано на 1 января 2006.

Ссылки 
 Central Statistical Organization
 [gazetteer.de/ World Gazetteer — Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Myanmars]
 City Population — Historische Einwohnerzahlen der Städte Myanmars

Мьянма